Cabril peut désigner :

Toponymes

Cabril, une des paroisses civiles de la municipalité de Castro Daire, située dans le district de Viseu ;
 Cabril, une des paroisses civiles de la municipalité de Montalegre, située dans le district de Vila Real ;
 Cabril, une des paroisses civiles de la municipalité de Pampilhosa da Serra, située dans le district de Coimbra ;

Hydrographie
le Cabril, rivière coulant dans le district de Vila Real, renommée pour ses gorges.
le barrage de Cabril, édifié sur le cours du Zêzere et situé sur le territoire de la municipalité de Sertã, dans le district de Castelo Branco.

Homonymie de toponyme